Torrella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrella (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Torrella (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar